Het Monte Carlo Open van 1991 werd gespeeld van 22 tot en met 28 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales 

{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 5 sets
|RD1 = Halve finale
|RD2 = Finale

| RD1-seed1=9
| RD1-team1= Sergi Bruguera
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-team2= Horst Skoff
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=4
| RD1-team3= Goran Prpić
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Boris Becker
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3
| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Sergi Bruguera
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7
| RD2-score1-4=7
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Boris Becker
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=66
| RD2-score2-4=64
}}

 Bovenste helft 
 Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-team03= M Larsson
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= D Rikl
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-team05= M Gustafsson
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= U Riglewski
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= T Tulasne
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-seed03=9
| RD3-team03= S Bruguera
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= A Mancini
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=4
| RD4-team01= M Gustafsson
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=5
| RD4-seed02=9
| RD4-team02=

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo